Liste des députés de la province de Malaga, en Andalousie, représentée au Congrès des députés par dix députés.

Législature 2008-2012 

Liste en rapport avec l'Andalousie
Liste deputes Malaga
Malaga